

Personaggi storici
 Antonio Felice Zondadari senior – cardinale italiano
 Antonio Felice Zondadari – cardinale italiano
 Bonaventura Chigi Zondadari – politico italiano
 Marc'Antonio Zondadari – Gran Maestro dell'Ordine di Malta

Edifici
 Palazzo Chigi Zondadari – palazzo di Siena in piazza del Campo